Alberto Santos-Dumont – pioniere dell'aviazione brasiliano 
 Santos Dumont (Minas Gerais) – comune del Brasile
 Aeroporto di Rio de Janeiro-Santos Dumont – aeroporto di Rio de Janeiro
 Santos-Dumont 14-bis –  biplano sperimentale
 Santos-Dumont Demoiselle – famiglia di monoplani ultraleggeri